Erschbach ist ein Gewässername:

 Erschbach (Dill), rechter Zufluss der Dill gegenüber Katzenfurt, Gemeinde Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Erschbach (Kesselinger Bach), linker Zufluss des dort noch Blasweiler Bach genannten Kesselinger Bachs nahe Beilstein, Ortsgemeinde Heckenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Erschbach (Simmerbach), linker Zufluss des Simmerbachs in Belgweiler, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Ersbach